Neuf comtés des États-Unis portent le nom de comté de Cass () :
Comté de Cass, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
Comté de Cass, situé dans l'État de l'Illinois ;
Comté de Cass, situé dans l'État de l'Indiana ;
Comté de Cass, situé dans l'État de l'Iowa ;
Comté de Cass, situé dans l'État du Michigan ;
Comté de Cass, situé dans l'État du Minnesota ;
Comté de Cass, situé dans l'État du Missouri ;
Comté de Cass, situé dans l'État du Nebraska ;
Comté de Cass, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi 
Par ailleurs, l'actuel comté de Bartow, situé dans l'État de Géorgie, a autrefois porté le nom de comté de Cass jusqu'à la Guerre de Sécession.